Игдыр (также: игдер, игде, йигдыр; ) — туркменское племя, упоминаемое средневековыми историками в списке 24-х огузо-туркменских племен, ведущих свое происхождение от родоначальника туркмен и героя-прародителя тюркских племен Огуз-хана.

Происхождение 
Первое из известных упоминаний племени игдыр относится к середине VIII в. На терхинской надписи, обнаруженной на территории Монголии, в которой описываются первые годы правления правителя Уйгурского каганата Элетмиш Бильге-кагана, игдыр упоминается как мятежное племя, которое разделилось и ушло в западном направлении.  

Махмуд аль-Кашгари сообщает о племени игдыр как одном из 22-х родов огузов (туркмен) в энциклопедическом словаре тюркского языка Диван Лугат ат-Турк:  «Огуз — одно из тюркских племен (кабиле), они же туркмены... Четырнадцатый — Игдер.»В работе Огуз-наме, которая является частью исторического труда Джами ат-Таварих (Сборник летописей), историк Хулагуидского государства Фазлаллах Рашид ад-Дин пишет о племени игдыр, входящем в состав 24-х огузо-туркменских племен:«Трех младших по возрасту братьев Огуз назначил в левое крыло (войск) и дал им имя учок...Сыновья Тенгиз-хана...Йигдыр, т. е. прекрасный и великий »Хивинский хан и историк Абул-Гази также сообщает о племени игдыр в составе туркменских племен, ведущих свое происхождение от 24-х внуков Огуз-хана:«Об именах сыновей и внуков Огуз-хана...Имя старшего сына Тенгиз-хана — Игдир...Значение Игдир — великий...»

Этнонимия 
Туркмены этнографической группы игдыр проживают на территории Астраханской области, а также Ставропольского края РФ. Отдельные группы племени игдыр в прошлом вошли в состав туркменских этнографических групп човдур и йомут, проживающих в Туркменистане. Этноним игдыр также встречается в Азербайджане, Иране и Турции.

Топонимия 
Туркменское племя игдыр оставила следы в топонимии Дашогузского и Балканского велаятов Туркменистана , в Узбекистане и Иране.  

В связи с миграциями огузо-туркменских племен в средние века на Средний Восток, племя игдыр оставила свой след в топонимии Турции, где именем племени назван город и иль Ыгдыр на востоке страны. Всего на территории Турции имеется 16 топонимов племени игдыр, причем еще в XVI в. их было 43.

Примечания 

Туркменские племена